Az 1959-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a harminckettedik, egyben utolsó női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az ötvenes évek eleje óta játszott kispályás kézilabda népszerűsége annyira meghaladta a nagypályás változatét (a csapatok kilencven százaléka már csak a kispályás bajnokságokba nevezett), hogy a szövetség ezután már nem írt ki több nagypályás bajnokságot. A csapatok osztályozót játszottak a kispályásokkal a következő évi bajnokságban való indulásért.

A terembajnokság is egyre többet vesztett korábbi nagy népszerűségéből, hiszen szabályai egyre jobban a kispályás kézilabdával egyeztek meg, aminek már volt saját bajnoksága. Bár még évekig rendeztek tornákat (Esti Budapest kupa, Hazafias Népfront kupa), ezek már inkább felkészülési tornának számítottak csak.

A Debreceni Petőfi új neve Debreceni KASE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1959.10.20. (tabella) 1959.01.20. (terem)

N1959
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag